

Geografia 
 Barras – comune brasiliano dello Stato del Piauí
 Barras – comune francese nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza

Personaggi 
 Jacques-Melchior Saint-Laurent, Conte di Barras (1719-1783 circa) – ammiraglio francese vissuto nel XVIII secolo
 Paul Barras (1755-1829) – membro del direttorio francese